Witloof Bay — бельгийская джаз-группа, участники которой поют в стиле а капелла. Основана в 2005 году в Брюсселе. Группа состоит из шести участников из всех регионов Бельгии (Валлонии, Фландрии и Брюсселя). В 2007 был выпущен дебютный одноимённый альбом.

12 февраля 2011 группа была выбрана чтобы представить Бельгию на конкурсе Евровидение 2011, который прошёл в мае 2011 в Дюссельдорфе (Германия). Коллектив выступил во втором полуфинале (12 мая) с песней «With love baby» («С любовью, детка»). Группа не прошла в финал песенного конкурса.

Дискография

Альбомы 
 Witloof Bay (2007)

Синглы 
 With love baby (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Музыкальные коллективы Бельгии
Джазовые коллективы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Представители Бельгии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2011»